Eneko Llanos Burguera (1975-), triathlète espagnol ;
 Francesc de Paula Burguera i Escrivà (1928-2015), poète, dramaturge, homme politique, essayiste et journaliste valencianiste.
Patronyme hispanique